L'édition 2011 du tournoi de Chine s'est déroulée du 3 au  et a été jouée sur dur.

Faits marquants 
 On note les forfaits de Gaël Monfils pour une blessure au genou droit, de John Isner pour une douleur abdominale et de Nikolay Davydenko pour une blessure à la hanche.
 Tomáš Berdych remporte le tournoi en simple en battant Marin Čilić en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Michaël Llodra et Nenad Zimonjić s'imposent en finale face à Robert Lindstedt et Horia Tecău. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Chine
 Tournoi de tennis de Chine (WTA 2011)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Chine
ATP 2011
Sport en Chine en 2011
Tennis en octobre 2011
Compétition de tennis à Pékin